Johan Amnell kan syfta på:

 Johan Amnell (1692–1772), finländsk präst, riksdagsledamot.
 Johan Amnell (1718–1789), svensk präst, filolog och teolog.